Greut ist ein Rodungsname, der im Süddeutschen sehr häufig in Gewannnamen vorkommt.

Greut steht im Speziellen für:

Orte:
 Greut (Altusried), Weiler des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Greut (Legau), Einöde des Marktes Legau, Landkreis Unterallgäu, Bayern

Erhebungen:
 Greut (Spiegelberg), 562,5 m, Schwarzjurakuppe an der Grenze zwischen dem Mainhardter Wald und den Löwensteiner Bergen bei Vorderbüchelberg, Gemeinde Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Gereut
 Gereute
 Greuth
 Kreut
 Kreuth (Begriffsklärung)